Look Back (рус. Взгляд назад) -  песня норвежской певицы Туне Дамли из пятого студийного альбома Looking Back (2012), выпущенная в Норвегии 27 апреля 2012 года, которая поднялась в норвежском чарте синглов до 8-й позиции.

Видео 

Видео на песню было представлено на Youtube 29 января 2012 на официальном канале издателя. Режиссёром клипа выступил Алекс Херрон.

Список композиций 

Цифровая дистрибуция

Позиции в чартах

История релизов

Примечания 

1. http://www.norwegiancharts.com/showitem.asp?interpret=Tone+Damli&titel=Look+Back&cat=s

2. https://www.youtube.com/watch?v=-nTSMB4Lpo0